Maria von Portugal ist der Name folgender Personen:

* Maria von Portugal (1313–1357), Königin von Kastilien
 Maria von Portugal (1521–1577), Infantin von Portugal
 Maria von Portugal (1527–1545), Königin von Spanien
 Maria I. (Portugal) (1734–1816), Königin von Portugal
 Maria II. (Portugal) (1819–1853), Königin von Portugal

 Maria Isabella von Portugal (1797–1818), Königin von Spanien und Infantin von Portugal

Siehe auch:

 Mariá Portugal (* 1984), brasilianische Jazz- und Improvisationsmusikerin